Aten Marathon är ett årligt arrangerat maratonlopp som hålls i Greklands huvudstad Aten. Det hölls första gången 1983, och har sedan dess hållits varje år, oftast i november. Det brukar ha cirka 3 000 deltagare från 47 länder. 

Loppet är tillägnat minnet av Gregoris Lambrakis, en grekisk friidrottare, forskare och medlem av det grekiska parlamentet, som mördades 1963 och som sedan dess varit en symbol för mänskliga rättigheter.

På herrsidan innehas rekordet av kenyanen Benjamin Kiprotich Korir, som vann 2007 års lopp på tiden 2:14:40, och på damsidan av ryskan Swetlana Ponomarenko, som vann 2007 års lopp på tiden 2:33:19.

Vinnare

Externa länkar
Athens Classic Marathon
Findamarathon.com - Athens Classic Marathon
 www.42k195.com

Källor

Maratonlopp
Sport i Aten
Återkommande sportevenemang i november
Återkommande sportevenemang med premiär 1972